Adolf-Hitler-Haus war in der Zeit des Nationalsozialismus der Name folgender Gebäude:

 Villa Rimpau in Braunschweig
 Villa Schlikker (Osnabrück), auch Braunes Haus genannt

Siehe auch:
 Adolf-Hitler-Geburtshaus in Braunau am Inn, Oberösterreich